Zervos ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Zervos (1889–1970), Kunstsammler, Kritiker und Verleger
 Gennadios Zervos (1937–2020), griechisch-orthodoxer Bischof, Metropolit von Italien, Malta und San Marino und Exarch von Südeuropa
 Nikolaos Zervos (auch: Nikolaos Rokas oder Zervonikolas; 1780–1823), General des Griechischen Unabhängigkeitskriegs
 Panagiotis Zervos (1878–1952), griechischer Mathematiker